Gajdošová ist der Familienname folgender Personen:

 Jarmila Gajdošová (* 1987), australische Tennisspielerin slowakischer Herkunft
 Silvia Gajdošová (* 1975), slowakische Fußballspielerin